Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mon“ beginnt.

Mon 



 Mon Menéndez, Alejandro (1801–1882), Ministerpräsident von Spanien
 Mon, Franz (1926–2022), deutscher Schriftsteller (Hörspiel; Essay; Lyrik)
 Moń, Mjertyn (1848–1905), niedersorbischer Lehrer, Volkskundler und Sprachwissenschaftler
 Mon, Shameer (* 1983), indischer Sprinter